Староби́словское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калязинского района Тверской области. 

Центр поселения — деревня Старобислово.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Старобисловского, Апухтинского, Пеньевского, Тимирязевского, Рябовского, Исаковского и Липовского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 364,36 (по другим данным — 377,7 км²).
 Нахождение: восточная часть Калязинского района
 Граничит:
 на севере — с Семендяевским СП
 на востоке — с Ярославской областью, Угличский и Переславский районы.
 на юго-западе — с Нерльским СП
 на северо-западе — с Алфёровским СП

Главные реки — Нерль (по восточной границе), Жабня, Сабля, Втовка, Протомой.

Население

Состав сельского поселения 
На территории поселения находятся 96 населенных пунктов:

Бывшие населенные пункты 
В 1998 году исключены из учетных данных деревни Асеевская, Батыевская, Коробаново, Крутец, Кувшиново и Пищулино.
Ранее исчезли деревни: Гавренево, Гари, Гризинская, Михалевка, Поняки, Рябцово и другие.

История 
В XVI—XVII вв. территория поселения находилась на границе Кашинского и Переславского уездов Русского государства.
С образованием губерний территория поселения входит Углицкую провинцию Санкт-Петербургской, затем (с 1727 года) в Московской губернии. С образованием в 1796 году Тверской губернии территория поселения вошла в Калязинский уезд.После ликвидации губерний в 1929 году территория вошла в Московскую область и была разделена между двумя районами — Калязинским (северная часть) и Нерльским. В 1935 году эти районы вошли в состав Калининской области. Нерльский район ликвидирован в 1956 году, а Калязинский в 1963 году присоединён к Кимрскому и восстановлен в 1964 году, с этого времени территория поселения входит в Калязинский район.

В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Плещеевской и Расловской волостям Калязинского уезда.

Известные люди 

 В деревне Аверково родился Герой Советского Союза Алексей Павлович Мозгалёв.
 В деревне Бородулино родился Герой Советского Союза Виктор Александрович Медведев.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Калязинского района